Gulland ist der Name von:
Eleanor Jane Milner-Gulland (* 1967), britische Biologin
John Mason Gulland (1898–1947), britischer Biochemiker